Setosphaeria är ett släkte av svampar. Setosphaeria ingår i familjen Pleosporaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Setosphaeria